Groisz Gusztáv (1811–1874)  politikus, Kolozsvár főbírája
 Groisz Gusztáv (1840–1899) jogász, egyetemi tanár, rektor